Следи списак споменика културе у Борском округу.

|}

Спољашње везе 

 Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
 Непокретна културна добра
 Листа споменика

Борски управни округ
 
Борски округ
Културно наслеђе јужне и источне Србије